

Гаворт — місто, штат Нью-Джерсі
 Гаворт — місто, штат Оклахома